Владимир Синельников:
 Синельников, Владимир Львович (1937—2018) — российский кинодраматург и продюсер.
 Синельников, Владимир Соломонович (род. 1939) — российский литератор, редактор и издатель.